Cyberkriminalität (entlehnt aus dem englischen ) steht für:

 Cyberattacken ist der gezielte Angriff auf größere, für eine spezifische Infrastruktur wichtige Rechnernetze von außen zur Sabotage, Informationsgewinnung und Erpressung.
 Computerkriminalität im Allgemeinen, Straftaten unter Ausnutzung elektronischer Infrastruktur
 Internetkriminalität, diese Straftaten basieren auf dem Internet oder geschehen mit den Techniken des Internets

Zum Gegenbegriff, die Cyber-Sicherheit:

 siehe (im verallgemeinernden Sinne) unter Netzwerksicherheit
 im Sinne der Computer-Sicherheit, siehe Informationssicherheit

Hacking 

Hacking wird häufig mit Cyberkriminalität assoziiert. Dabei bedeutet Hacking jedoch nicht nur Kriminalität. In der Fachsprache verwendet man den Begriff „Cracking“ für „Hacking“ mit kriminellen Absichten.

Bei dem Hacking handelt es sich in der Regel nur um die Suche nach Schwachstellen in IT-Systemen.

Es gibt drei Arten von Hackern. Die „Black-Hat-Hacker“, die „White-Hat-Hacker“ und die „Grey-Hat-Hacker“. Von diesen sind nur die Black-Hat-Hacker kriminell und versuchen oft durch Erpressung an Geld zu kommen.

Einzelnachweise 

!